«Крылья Португалии» () — единственная авиационная пилотажная группа ВВС Португалии. Была основана в 1977 году в составе 103 эскадрильи ВВС. К 2010 году осуществляла полёты на двух Dassault/Dornier Alpha Jet.

История 
Пилотажная группа «Asas de Portugal» была сформирована приказом главы штаба Военно-воздушных сил Португалии в 1977 года с целью представления национальных ВВС в международном авиасалоне International Air Tattoo в Англии. Ранее в Португалии уже существовали свои аэробатические эскадрильи. В 1950-х годах на F-84G Thunderjet выступали группы «Драконы» (Dragões) и «Святой Георгий» (São Jorge). 

Демонстрационная эскадрилья «Крылья Португалии» в течение 13 лет эксплуатировала учебно-боевые Cessna T-37C и выполнила в общей сложности 186 показов, в том числе 40 за рубежом. Структурные изменения ВВС в начале 1990-х годов привели к отказу от дальнейшего использования Cessna T-37 и к расформированию группы.

В 1997 году группа  кратковременно возобновила свою деятельность. В части стали поступать новые самолёты Dassault/Dornier Alpha Jet французского производства. В составе эскадрильи работало 7 пилотов. Первое публичное выступление на Альфа Джетах состоялось 27 июня 1997 года на праздновании 45-летия ВВС Португалии в Синтре. С 1998 до 2001 года полётов не производилось. В 2001 году группа несколько раз выполнила полёты на двух Альфа Джетах и снова прекратила деятельность вплоть до 2005 года. 

В 2005 году группа «Asas de Portugal» окончательно возобновила полёты, объединившись с 103 эскадрильей ВВС, базирующейся в Беже.

В начале 2010 года появилась информация о том, что группа прекратила выступления.

Самолёты

Галерея

Ссылки 
Официальный сайт

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды